Сосновцы

Белоруссия 
 Витебская область
 Сосновцы — деревня, Волынецкий сельсовет Верхнедвинского района Витебской области
 Сосновцы — деревня, Воложинский сельсовет Шарковщинского района Витебской области
 Минская область
 Сосновцы — деревня, Залесский сельсовет Воложинского района Минской области

Россия 
 Сосновцы — деревня Медынского района Калужской областьи
 Сосновцы — железнодорожная платформа Северной железной дороги.
 Сосновцы — остров в Сумских шхерах (Онежская губа Белого моря).